

Geografie
Spanje
 Cañada (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
 Cañada Rosal, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Cañada Vellida,  een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Cañada de Benatanduz, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Cañada de Calatrava, een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 La Cañada de Verich,  een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Villanueva de la Cañada, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid

Argentinië
 La Cañada (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
 La Cañada (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Cañada de Gómez, een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Cañada de Río Pinto, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba

Venezuela
 La Cañada de Urdaneta, een gemeente in de Venezolaanse staat Zulia

Verenigde Staten
 La Cañada Flintridge, een plaats in de Amerikaanse staat Californië

Personen
 Miguel Ángel Más Mataix de La Cañada, een Spaanse componist